Automòbils: Nissan, fabricant d'automòbils japonès. Diversos models són anomenats genèricament Nissan:
 Nissan Sentra, cotxe de tipus compact (a partir del 2007, passa a ser un mid-size 
 Nissan Tiida, vehicle de tipus compact que substituí els Nissan Pulsar (Nissan Almera a Europa ) i Sunny a partir del 30 ...
 Nissan Frontier o Nissan Navara, vehicle de tipus pick up.
 Nissan Titan, vehicle de tipus full size pick up fabricat des del 2004.
 Nissan Tsuru, cotxe fabricat des de l'any 1991.
 Nissan Maxima, automòbil del segment E produït a partir de 1976.
 Nissan Skyline, vehicle de forta potència començat a fabricar a la dècada de 1990.
 Nissan Micra o March, un automòbil del segment B produït a partir de 1982.
 Esport: Nissan Stadium, antigament anomenat Estadi Internacional de Yokohama, estadi ubicat en la ciutat japonesa de Yokohama.
 Biografies: Nissan ben Avraham, nascut Nicolau Aguiló (Palma, 1957 ), escriptor de temàtica xueta.
 Calendari: Nissan (hebreu), primer mes del calendari hebreu segons la Bíblia.